Osoby:
 Eugène Michel Antoniadi (1870-1944) – astronom grecki
Obiekty astronomiczne:
 Antoniadi – krater na Księżycu
 Antoniadi – krater na Marsie